Тоїдзе — грузинське прізвище.

 Тоїдзе Георгій Олександрович — російський режисер-фрилансер
 Тоїдзе Гіві Вахтангович (* 1932) — народний художник Грузії
 Тоїдзе Іраклій Мойсейович (* 1902 — † 1985) — радянський художник, лауреат чотирьох Сталінських премій
 Тоїдзе Мойсей Іванович ‎ (* 1871 — † 1953) — грузинський живописець, народний художник СРСР, дійсний член Академії мистецтв СРСР
 Тоїдзе Нателла Георгіївна (* 1950) — художник, член-корреспондент Російської академії мистецтв
 Тоїдзе Олександра Мойсеївна (* 1907) — актриса, народна артистка Грузинської РСР

Грузинські прізвища